Andrea Tosto De Caro (1906-1977) – poeta, compositore e critico d'arte italiano
 Francesca Tosto (1983) – calciatrice italiana
 Gaetano Tosto (1948) – ex sollevatore italiano
 Gianluigi Tosto (1964) – attore italiano
 Vittorio Tosto (1974) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Pagine correlate
 Tosti